Рудольф I фон Штаде (; ум. ) — граф Штаде и маркграф Северной марки в 1106—1114 годах.

Сын Лотаря Удо II и его жены Оды фон Верль. В 1106—1114 годах управлял Северной маркой как опекун племянника — Генриха II.

В начале 1112 года император Генрих V сместил Рудольфа и назначил на его место Гельфериха фон Плёцкау. Однако уже в июне того же года Рудольф был восстановлен в должности.

В 1114 году он передал маркграфство достигшему совершеннолетия племяннику.

Семья 
Жена — Рихардис (Рихгарда), дочь бургграфа Магдебурга Германа фон Шпанхайм. Дети:
 Удо IV († 1130), маркграф Северной марки (1128—1130)
 Рудольф II († 1144), маркграф Северной марки
 Гартвиг († 1168), архиепископ Бремена
 Лиутгарда († 1152), 1. ∞ Фридрих II фон Зоммершенбург, пфальцграф Саксонии, † 1162 (развод в 1144); 2.∞ Эрик III король Дании, † 1146, 3.∞ граф Герман II фон Винценбург † 1152
 Рихарда

Литература 
 Karl Ernst Hermann Krause: Lothar Udo II. und das Stader Grafenhaus. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 19, Duncker & Humblot, Leipzig 1884, S. 257—260.
 Friedrich Hausmann: Die Grafen zu Ortenburg und ihre Vorfahren im Mannesstamm, die Spanheimer in Kärnten, Sachsen und Bayern, sowie deren Nebenlinien. In: Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst und Volkskunde. Nr. 36, Passau 1994 (S. 9-62).

Маркграфы Северной марки
Графы Штаде
Удонены
Правители Европы XII века